Meteora – scia luminosa nell'atmosfera terrestre
 Meteora – località della Tessaglia in Grecia
 Moto Meteora – casa motociclistica italiana
 Meteora – album dei Linkin Park del 2003
 Meteora – un artista o un gruppo musicale noto per un solo singolo o dal successo effimero